Quarantotti ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Quarantotti  (1733–1820), italienischer Kardinal der katholischen Kirche
 Pier Antonio Quarantotti Gambini (1910–1965), italienischer Journalist und Schriftsteller